Arora – web browser open source multipiattaforma creato con Qt basato su WebKit

Persone 
 Amrita Arora – attrice indiana
 Malaika Arora – attrice indiana

Altro 
 Arora – comunità che comprende indù e sikh originaria della regione del Punjab dell'India e del Pakistan